Арара — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Арара — город в бразильском штате Параиба.
 Арара — населённый пункт в Хайфском округе Израиля.
 Арара-ба-Негев — бедуинский населённый пункт в Южном округе Израиля.

Другое 
 Арара (он же Ара) — сборная группа длиннохвостых попугаев.